Karin Telser (1966-), patineuse artistique italienne
 Lester Greenspan Telser (1931-), économiste américain 
 Martin Telser (1978-), footballeur liechtensteinois